ПНК:

 Пептидо-нуклеиновые кислоты
 Первоначальное накопление капитала
Помощник начальника караула
 Прядильно-ниточный комбинат